

Anno 
 224 o 224 a.C.

Codici 
 224 (astronomia)  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Ottmarsheim nell'Alsazia in Francia (al confine con la Germania)

Matematica 
 224 – numero